Wainwright puede referirse a:

Personas 
 Adam Wainwright
 Hilary Wainwright
 Loudon Wainwright III
 Lucy Wainwright
 Martha Wainwright
 Rufus Wainwright

Localidades 
 Wainwright (Alaska)
 Wainwright (Oklahoma)

Transporte 
 Aeropuerto de Wainwright